Суперкубок Косова з футболу 2022 — 20-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 січня 2023 року між чемпіоном Косова Балкані та володарем кубка Косова клубом Ллапі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2022
Косово
2023 у Косові
Січень 2023